Банка (від ) — окремо розташоване підвищення морського дна, що різко вирізняється глибинами від навколишнього моря. У вузькому розумінні банка — це мілина у відкритому морі. Банки бувають піщані, кам'яні, коралові, ракушнякові. Завдяки незначним глибинам море в межах банки краще прогрівається і освітлюється сонячним промінням. Це сприяє інтенсивному розвиткові тут планктону, який є доброю поживою для риб. Скупчення риб у межах банки приваблює сюди риболовецькі флотилії.
 Банка — поперечна лавка для веслярів на шлюпці.
 Банка — різновид склотари.
 Медична банка — невеличка грушоподібна скляна баночка, яку використовують для вакуумотерапії.
 Консервна банка — металевий контейнер для тривалого зберігання продуктів (зазвичай у вигляді циліндра).
 Лейденська банка — лабораторний прилад для накопичення електрики.

Географія 

 Банка — острів в Індонезії
 Банка — родовище на острові Банка
 Банка — село, громада округу П'єштяни, Трнавський край, Словаччина.
 Банка () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї

Див. також 
 Банк

Джерела